Висенсио Родригез Моралес има више значења:

 Висенсио Родригез Моралес (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Висенсио Родригез Моралес (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику